

Сода-Спрінгс — місто, штат Айдахо
 Сода-Спрінгс — переписна місцевість в окрузі Невада, штат Каліфорнія